Марк Сергий Сил:

 Марк Сергий Сил (претор)
 Марк Сергий Сил (легат)
 Марк Сергий Сил (квестор)